Джеймс Ча́ппелл (; 1891—1964) — американский астроном и фотограф.

Биография 
Работал в Ликской обсерватории. Разрабатывал специальные методы фотографирования астрономических объектов, получил высококачественные снимки Луны.

В его честь назван .

Литература

Ссылки 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы США
Астрономы XX века